Il singolare  dell'Allianz Suisse Open Gstaad 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Thomaz Bellucci è il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno dallo svizzero Marco Chiudinelli.

Il vincitore di questo torneo è stato lo spagnolo Nicolás Almagro che ha battuto in finale il francese Richard Gasquet 7-5, 6-1.

Teste di serie

  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Nicolás Almagro (campione)
  Thomaz Bellucci (primo turno)
  Albert Montañés (quarti di finale)

 Tommy Robredo (primo turno)
 Victor Hănescu (primo turno)
 Richard Gasquet (finale)
 Paul-Henri Mathieu (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Allianz Suisse Open Gstaad 2010
ATP World Tour 2010